Constantinescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Alecu Constantinescu (1872–1949), sindicalist, jurnalist și militant pacifist român
 Alexandru C. Constantinescu (1859–1926), avocat, politician și ministru român
 Anca Constantinescu (n. 1962), politician român
 Atta Constantinescu, om politic român, ministrul în Guvernul lui Ion Antonescu
 Barbu Constantinescu (1839–1891), profesor român
 Claudia Constantinescu (n. 1994), handbalistă română
 Constantin Constantinescu (politician) (n. 1953), politician român, primar al Bârladului
 Constantin Constantinescu Mircești (1900–1985), istoric și sociolog român
 Constantin Al. (Atta) Constantinescu (1896–1954), politician român
 Constantin Klaps Constantinescu (n. 1911), politician român
 Constantin Constantinescu-Claps (1884–1961), general român
 Corina Constantinescu (1919–2008), actriță română
 Cornel Constantinescu (n. 1953), politician român
 Dan Constantinescu (compozitor) (1931–1993), compozitor român
 Dan Constantinescu (politician) (n. 1957), politician român
 Dan Constantinescu (scriitor) (1921–1997), poet și traducător român
 Emil Constantinescu (n. 1939), politician și om de știință, președinte al României în mandatul 1996–2000
 Eugen-Marius Constantinescu (n. 1943), politician român
 Florin Constantinescu (n. 1956), politician român,
 George Constantinescu (1881–1965), om de știință și inginer român, membru titular al Academiei Române
 Gheorghe Constantinescu (general), general român, comandant al Jandarmeriei Române
 Gherasim Constantinescu (1902–1979), oenolog român, membru titular al Academiei Române
 Grigore D. Constantinescu (1875–1932), preot și ziarist român
 Grigore Constantinescu-Monteoru, (1831–1898), om de afaceri și politician român
 Iacovache Constantinescu (1827–1916), pictor român
 Ileana Constantinescu (1929–2018), interpretă de muzică populară românească
 Ioan I. Constantinescu (n. 1896), general român
 Ioan T. Constantinescu (1893–1972), general român
 Ion Constantinescu (pictor) (n. 1962), artist plastic român
 Ion Constantinescu (publicist) (n. 1933), publicist român
 Ion (Iancu) C. Constantinescu (1884–1963), inginer și profesor român
 Liviu Constantinescu (1914–1997), geofizician român, profesor universitar, membru titular al Academiei Române
 Mac Constantinescu (1900–1979), sculptor și grafician român
 Marian Constantinescu (n. 1981), fotbalist român
 Mariana Constantinescu (n. 1956), canotoare română
 Marina Constantinescu (n. 1966), jurnalistă, realizatoare de emisiuni de televiziune și critic de teatru și film din România
 Mihai Constantinescu (1946–2019), cântăreț român de muzică ușoară
 Mihai Constantinescu (jurist) (1935–2012), jurist român, judecător al Curții Constituționale a României
 Mihai Constantinescu (regizor) (n. 1932), regizor și scenarist român
 Mihnea Constantinescu (1961–2018), funcționar și diplomat român
 Mircea Constantinescu (1904 - 1972) actor român 
 Mircea Constantinescu (n. 1952), actor român de teatru și film, regizor și profesor de arta actorului
 Miron Constantinescu (1917–1974), sociolog marxist, istoric și om politic comunist român, membru titular al Academiei Române
 Mitiță Constantinescu (1890–1946), economist și politician liberal român, ministru de finanțe al României și guvernator  al Băncii Naționale
 Nicolae Constantinescu (etnolog) (n. 1941), etnolog, antropolog, folclorist și profesor român
 Nicolae Constantinescu (legionar) (d. 1938), legionar român
 Nicolae Constantinescu (politician), politician român
 Nicolae N. Constantinescu (1920–2000), economist român, membru titular al Academiei Române
 Nicu Constantinescu (1840–1905), politician liberal român, primar al Buzăului
 Nicușor Constantinescu (politician) (n. 1966), politician român
 Nicușor Constantinescu (regizor), regizor român
 Ovidiu Constantinescu (micolog) (1933–2012), biolog, botanist, fitepatolog, lichenolog și micolog român
 Ovidiu Constantinescu (prozator) (1914–1993), prozator, traducător și cronicar teatral român
 Paul Constantinescu (1909–1963), compozitor român, membru corespondent al Academiei Române
 Petre Constantinescu, pilot român de aviație
 Petre Constantinescu-Iași (1892–1977), istoric și om politic român, membru titular al Academiei Române
 Pompiliu Constantinescu (1901–1946), critic literar român
 Ramona Constantinescu (n. 1986), jucătoare de handbal din România
 Roxana Constantinescu (n. 1980), cântăreață română de operă și lied
 Silvia Constantinescu (n. 1940), jurnalistă și scriitoare româno-suedeză
 Sulamita Constantinescu (1916–1968), activistă comunistă, sociologă, soția demnitarului comunist Miron Constantinescu
 Ștefan Constantinescu (pictor) (1893–1987), pictor român
 Ștefan Constantinescu (regizor) (n. 1968), regizor român
 Tancred Constantinescu (1878–1951), om politic, matematician și inginer român
 Toader Constantinescu (n. 1930), politician român
 Vasile Constantinescu (1943–2004), poet, prozator și eseist român, membru al Uniunii Scriitorilor din România  
 Veronica Constantinescu (1912–2004), pictoriță română
 Viorel Constantinescu (n. 1952), politician român
 Virgiliu N. Constantinescu (1931–2009), inginer român, membru titular al Academiei Române și președinte al acesteia
 Vladimir Constantinescu (1895–1965), general român
 Ruxandra Sireteanu-Constantinescu (1945–2008), biofiziciană româno-germană

Vezi și 
 
 Observatorul Geomagnetic Național Surlari „Liviu Constantinescu”
 Palatul Cosma Constantinescu din Corabia

Nume de familie românești